Farkas Dániel (19. század eleje – 1849) királyi táblai jegyző
 Farkas Dániel (1976) színész
 Farkas Dániel (1993) szerbiai születésű magyar labdarúgó